

Edifici
 Palazzo Centurione-Gavotti – edificio di Genova
 Palazzo Gavotti – edificio di Savona
 Villa Gavotti – edificio di Albisola Superiore

Persone
 Giulio Gavotti (1882-1939) – ingegnere e aviatore italiano
 Ludovico Gavotti (1868-1918) – arcivescovo cattolico italiano